Лужани-Нови (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Лужани-Нових проживало 561 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, также велика доля сербской национальности.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 197 человек (35,11 %)
 Хорваты — 313 человек (55,79 %)
 Югославы — 26 человек (4,63 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 25 человек (4,45 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской